Contrast (álbum de Conor Maynard)
 Contrast (jogo eletrônico)

Veja também 
 Contraste (desambiguação)

Desambiguação